Чуфа́ровское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Вешкаймского района Ульяновской области. Административный центр — рабочий посёлок Чуфарово.

История 
 рабочий посёлок Чуфарово — административный центр;
 село Березовка, центр сельской администрации (2001год). Дворов 173, население 450 человек. Вблизи села находится большое болото с названием «Дальние камыши» с большими залежами торфа, сгоревшими в 1968-1975 годах. Ульяновский ученый биолог профессор И.В. Благовещенский в 1980 г. определил здешние запасы торфа в 2 056 000 м³.

Основана Березовка в конце 17 века. Первое упоминание о ней относится к 1719 г., когда здесь на средства прихожан была построена деревянная церковь с двумя престолами: Архистратига Божия  Михаила и воздвижения честного и животворящего  Креста Господня. Было в селе две часовни: деревянная, выстроенная в поле, на роднике  на церковные средства в 1890 г. и каменная, построенная местным купцом в память «чудесного спасения» императора Александра III от покушения народников. В 1850 г. была основана суконная фабрика, принадлежащая малолетним дворянским детям Ивановым. В первые годы на ней работало120 мужчин, 80 женщин и 50 подростков, действовало 42 ткацких станка, 20 прядильных, 18 чесальных, 2 сукно валяльных, 2 щипальных, 1 стригальный. Красильный котел приводился паровой машиной в 15 л. сил. Ежегодно производилось серо-натурального, темно-зеленого и желтого сукна до 57 000 аршин (40 540м) на сумму 50 000 руб.Шерсть закупалась в Сибирской, Оренбургской, Нижегородской и Астраханской губерниях до 6500 пудов (104 т.) по цене от 5 до 8 руб. за пуд. По сведениям А.О.Лапинского в 1861г. на ней работало 380 человек, которые произвели сукна 67450 м на сумму 72 300 руб. серебром.

В 1859г. в Березовике числилось 106 дворов с населением 939 человек. Накануне отмены крепостного права, в 1860 г., местному помещику А.В.Шеньшину, здесь принадлежало 69 дворов, 189 крепостных крестьян и 17 дворовых. В пользовании, Березовских, крестьян было 552 десятины пахотной земли и 47 десятин сенокосов или чуть более 3-х десятин на душу, 92 крестьянских тягла находились на издольщине, арендовали земли помещика, уплачивая её владельцу определенную долю из своего урожая. Из помещичьей, лесной дачи на отопление крестьянских изб отводилось до 2-х сажен мелкого леса и хвороста.

В 1861 г. здесь открылась начальная школа, она, как вспоминал бывший инспектор школ уезда А.А. Красев, “особенно выделялась своей крайней миниатюрностью и неустроенностью”. С помощью А.А. Красева, в 1887-1888 учебном году построили новое помещение, но и оно было слишком малого размера, так что в нем трудно было поместиться с относительным удобством 35 учащимся. Другое школьное помещение с квартирой для учителя было построено за 900 руб. в 1899 г. по инициативе и под руководством инспектора А.И. Червяковского.

12 июля 1906 г. Березовский помещик Брюханов, писал, Симбирскому, губернатору: “Крестьяне с. Березовки, Анненской волости, увлеченные революционным аграрным движением, в первых числах сего июля месяца захватили принадлежащие мне луга, состоящие при названном селении, разделили между собой и выкосили…

Главнейшими деятелями по захвату лугов были 8 местных крестьян, а именно: Яков Яковлевич Макаров, Владимир Алексеевич Макаров, Никифор Яковлевич Макаров, Антон Васильевич Платонов, Василий Иванович Платонов, Иван Яковлевич Гуськов, Ефим Степанович Кафидов, Василий Алексеевич Макаров ”.

В 1910г. число дворов в Березовике, по сравнению с 1859 г. более чем удвоилось и составляло 226 дворов, а население соответственно уменьшилось на 234 человека. Таковы были последствия страшного голода 1891-1892 г.г. и других неурожайных лет.

Во владении 208 крестьянских хозяйств бывших помещиков (А.В.Шеньшина, Брюханова, Савинова (или Авинова), Иванова, Алашеева, Комарова, Курасова и Гафидова), находилось 2414 десятин пашни и 472 десятины покосов. Несмотря на то, что одной только пашни  в среднем на каждое хозяйство приходилось более чем по 11 десятин (а с покосами по 14 десятин), совсем не имели земли 18 хозяйств, лошадей – 90 и коров- 32.

Вместе с тем более 10 десятин засевало 49 хозяйств, 3 и более лошадей содержали 10 хозяйств, 2 и более коров- 58 хозяйств.

2
хозяйства имели наемных  рабочих-батраков , 95 хозяйств засевало от 4-х до 10 десятин. Страдая от малоземелья, многие
жители занимались ремеслом, особенно плотничеством (111 человек), были свои
глинщики (12 человек), каменщики и кирпичные работники (по 9 человек), булочники (3 человека) и нищие 3 женщины.

Грамотных было 248 мужчин и 15 женщин, или почти каждый 3-й житель.

В начале сентября 1918 г. в Березовке, находился штаб первой бригады Сибирской Железной дивизии, а утром 9 сентября отсюда начал выступление на Симбирск 2-й Сибирский полк (командир М.Д. Великанов,  политкомиссар  Н.М.Шверник.)

В марте 1918 г. местные крестьяне участвовали в “чапанном восстании”, по приходу в село красноармейцев был расстрелян кустарь-кожевник Степан Иванович Шкуров.

В 1926г. в Березовке, – 267 дворов (1383чел.) и школа первой ступени. В 1931г. здесь вместе с Березовским выселком (Юндовка) насчитывалось 320 дворов с население 1668 человек. Местный колхоз “14 лет Октября” в 1950 г. вошел в состав колхоза им. Ворошилова, а в 1957г. переименован в колхоз “40 лет Октября”.

В годы Великой Отечественной войны погибло 172 жителя Березовки в т.ч. 14 человек из семей Савиновых, по 6 человек из семей Мамоновых и Шкуровых, 5 из семей Осиповых, по 4 из семей Ефимовых, Земсковых, Макаровых.

В 1930-1940гг. 11 Березовцев, стали жертвами незаконных политических репрессий:

К тюремному заключению сроком на 5-10 лет осуждены священники А.В.Гнеушев и А.М.Добронравов, крестьяне А.Н.Мамонов, военнослужащие В.Ф.Гуськов, С.И.Пиманов, С.Я.Савинов, приговорены к высылке в отдаленные районы страны на 3-5 лет мельники Ф.З.Кулагин, Н.К.Мещеряков, крестьянка К.В. Шкурова,

кустарь-кожевник П.С.Шкуров, И.С.Шкуров, содержался под стражей крестьянин С.И. Шишков.

В 1968 г. Березовка, была передана в административное подчинение Чуфаровского поссовета.

В СХПК “40 лет Победы” на 01.01.2000г. насчитывалось 4092 га. земли, в том числе 2499 га пахотной, всех работающих 115 человек. 29 фермерских хозяйств - 700 га земли.

В селе девятилетняя школа (школу закрыли), 14 учителей и 57 учеников, Дом культуры, библиотека, магазин, отделение связи.

Березовка,- единственное место в области, где на осушенных болотах обнаружена «горячавочка» горькая - редкое исчезающее двухлетнее растение высотой до 35 см., а также очень редкое растение в области – осока Гартмана.
 посёлок Забарышский.                       
Изначально Юндовка, основана в 1926 г., как выселки из села Березова.   Крестьяне, имеющие земли по левую сторону р. Барыш переселились на постоянное место жительства из-за неудобств, связанных с переправой во время паводков через р. Барыш и болото, расположенное в левобережье.

По воспоминаниям старожилов первой переселенкой была бабушка по кличке Юнда (фамилия Шкурова).

Население

Состав городского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта: 1 рабочий посёлок, 1 село и 1 посёлок.

Источники 
 Вешкаймский район

Примечания 

Городские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Вешкаймского района